Die Divizia Națională 1992/93 war die zweite Saison der höchsten moldauischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 22. August 1992 und endete am 26. Juni 1993. Vom 30. November 1992 bis 19. März 1993 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde Titelverteidiger Zimbru Chișinău.

Modus 
Die Spielzeit wurde gegenüber dem Vorjahr in Herbst/Frühjahr Rhythmus ausgetragen. Vor Saisonbeginn wurde die Anzahl der Mannschaften auf 16 erhöht. Diese spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Saison 1992/93 auf rsssf.com (englisch)
 Ergebnisse und Tabelle wildstat.com

Einzelnachweise 

199293
Fußballsaison 1992/93